Na sétima temporada da Liga de Fútbol Indoor (ou Liga Fertiberia de Fútbol Indoor por razões comerciais}} participaram 10 clubes dividos em 2 grupos, seguido de play-off. O FC Porto manteve-se como o único competidor não espanhol,tendo se sagrado campeão, a primeira vez de uma equipa não espanhola.

Fase Regular

Grupo A

Grupo B

Play-Off

Final

Futebol Indoor